Пенні Барг і Тіна Шоєр-Ларсен були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Сандра Чеккіні і Мерседес Пас виграли титул, перемігши у фіналі пару Лінда Феррандо і Сільвія Ла Фратта з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Катаріна Ліндквіст /  Марія Ліндстрем (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Мерседес Пас (чемпіонки)
n/a
 Нейже Діас /  Патрісія Медрадо (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Volvo Open Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд
1988 у шведському спорті